Phyle (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie spanners (Geometridae)
Fyle, een term voor een groep waartoe men behoorde als burger in een oud-Griekse polis